Dove sei – singolo del 2012 di Giorgia
 Dove sei – singolo di Neffa del 2013
 Dove sei – singolo dei Jalisse del 2013
 Dove sei? – singolo dei Alfa del 2018